Сипягино — название населённых пунктов:

Россия 
 Сипягино — деревня в Подольском районе Московской области.
 Сипягино — село в Иссинском районе Пензенской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Сипягино — упразднённое село Керченского горсовета, ныне микрорайон Керчи.